|}

Die Bahnstrecke Alba Iulia–Târgu Mureș ist eine Hauptbahn in Rumänien. Sie verläuft entlang des Mureș im Westen Siebenbürgens.

Geschichte 
Zur Zeit der Entstehung der hier beschriebenen Bahnstrecke gehörte Siebenbürgen zum Königreich Ungarn. 1868 war die erste Eisenbahnlinie nach Siebenbürgen (Arad–Alba Iulia) entstanden. Die meisten größeren Städte Siebenbürgens hatten jedoch nach wie vor keine Bahnanbindung.

1868 begann der ungarische Staat mit dem Bau mehrerer Strecken in Siebenbürgen, gab die Arbeiten jedoch kurze Zeit später an eine private englische Gesellschaft unter dem englischen Bauunternehmer Charles Waring ab.

Diese Gesellschaft (Ungarische Ostbahn) – die mehrfach vom ungarischen Staat finanziell unterstützt werden musste – nahm rasch die Arbeiten auf. Dabei schloss die Bahnstrecke nach Târgu Mureș (deutsch Neumarkt, ungarisch Marosvásárhely) in Alba Iulia (Karlsburg, ungarisch Gyulafehérvár) an die von Arad führende Bahnstrecke an, die einer anderen Gesellschaft (Erste Siebenbürgische Eisenbahn) gehörte.

Am 20. November 1871 konnte die Strecke von Alba Iulia nach Târgu Mureș eröffnet werden; es war nach der ein Jahr zuvor erfolgten Inbetriebnahme der Verbindung Oradea–Cluj die zweite von der Ungarischen Ostbahn fertiggestellte Linie.

Bereits 1876 wurde die Gesellschaft und damit auch die Strecke Alba Iulia–Târgu Mureș verstaatlicht und von der ungarischen Staatseisenbahn MÁV übernommen. Am Ende des Ersten Weltkrieges gelangten Siebenbürgen und die siebenbürgischen Eisenbahnen an Rumänien. Im Zweiten Wiener Schiedsspruch wurde Siebenbürgen zwischen Rumänien und Ungarn geteilt, was auch die hier beschriebene Bahnstrecke betraf: die Grenze verlief zwischen den Bahnhöfen Vidrasău und Ungheni (ungarisch Nyárádtő, Bezeichnung des Bahnhofs heute Gral. Nicolae Dăscălescu). 1944 wurde die gesamte Bahnstrecke wieder rumänisch.

Heutige Situation 
Der Abschnitt von Alba Iulia nach Războieni ist elektrifiziert und zweigleisig. Er ist Teil wichtiger Fernverbindungen innerhalb Rumäniens und des internationalen Verkehrs. Hier verkehren täglich mehrere Schnellzüge. Darüber hinaus herrscht ein lebhafter Güterverkehr; bei Teiuș befindet sich ein großer Güterbahnhof. Im Vergleich dazu von etwas untergeordneter Bedeutung ist die Teilstrecke von Războieni nach Târgu Mureș; sie ist eingleisig und nicht elektrifiziert. Derzeit (2009) fahren hier pro Tag und Richtung etwa zwei Schnell- und sieben Nahverkehrszüge.

Der Abschnitt Simeria–Coșlariu und weiter nach Sighișoara (Schäßburg) soll mit ETCS L2 von Alstom ausgerüstet werden.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Rumänien
Bahnstrecke AlbaIuliaTarguMures
Bahnstrecke AlbaIuliaTarguMures